Tilt kan avse:

 Tilt (spelterm) – skakar, lutar eller på annat sätt "stör" ett inte alltför gammalt flipperspel för mycket, så låser sig spelet och man förlorar bollen som är i spel
 Tilt (poker) – en spelare som anser sig ha förlorat många marker/pengar/potter
 Tilt (teknik) – en teknisk konstruktion som används för att placera ett verktyg eller liknande i ett visst läge
 Tilt (musikalbum) – en skiva utgiven av den amerikanske musikern Scott Walker
 Tilt (mått) – ett gammalt brädgårdsmått
Tilt (pingisterm)

Se även 
 Tilta, en jordbruksterm
 Tiltning – en filmfotograferingsteknik